Yılmaz est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Patronyme 
Yılmaz est un nom de famille turc, l'un des plus courants en Turquie. Il est notamment porté par :
 Atıf Yılmaz (1925-2006), producteur, réalisateur et scénariste turc ;
 Aydın Yılmaz (né en 1988), footballeur turc ;
 Burak Yılmaz (né en 1985), footballeur turc ;
 Cem Yılmaz (né en 1973), humoriste, acteur, réalisateur, producteur, scénariste et dessinateur turc ;
 Mesut Yılmaz (1947-2020), homme politique turc ;
 Mustafa Yılmaz (né en 1992), joueur d'échecs turc ;
 Nevriye Yılmaz (né en 1980), joueuse de basket-ball bulgare et turc ;
 Okan Yılmaz (né en 1978), footballeur turc ;
 Rıdvan Yılmaz (né en 2001), footballeur turc ;
 Serra Yılmaz (né en 1954), actrice turc.

Prénom 
Yılmaz est un prénom masculin turc notamment porté par :
 Yılmaz Erdoğan (né en 1967), acteur, réalisateur, producteur et scénariste turc ;
 Yılmaz Güney (né en 1937 et décédé en 1984), acteur, réalisateur, scénariste, metteur en scène, et écrivain turc ;
 Yılmaz Vural (né en 1953), entraîneur de football turc.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme turc